(né le  à Sapporo au Japon) est un joueur professionnel japonais de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière dans son pays natal avec les Seibu Prince Rabbits avec lesquels il évolue durant trois saisons. En 2009-10, il est engagé par le ESV Kaufbeuren qui joue dans le second échelon allemand de hockey, la 2. Bundesliga.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2006-2007 ||Seibu Prince Rabbits ||Asia League ||31 ||11 ||19 ||30 ||30 ||7 ||1 ||5 ||6 ||4
|- bgcolor=#f0f0f0
|2007-2008 ||Seibu Prince Rabbits ||Asia League ||30 ||4 ||8 ||12 ||18 ||4 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2008-2009 ||Seibu Prince Rabbits ||Asia League ||26 ||10 ||25 ||35 ||48 ||11 ||0 ||8 ||8 ||10
|- bgcolor=#f0f0f0
|2009-2010 ||ESV Kaufbeuren ||2. Bundesliga ||47 ||8 ||18 ||26 ||26 ||6 ||2 ||2 ||4 ||2
|-
|2010-2011 ||Tohoku Free Blades ||Asia League ||36 ||24 ||35 ||59 ||22 ||4 ||4 ||3 ||7 ||18
|-
|2011-2012 ||Tohoku Free Blades ||Asia League ||36 ||11 ||15 ||26 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 ||Tohoku Free Blades ||Asia League ||42 ||20 ||42 ||62 ||22 ||8 ||2 ||5 ||7 ||10
|-
|2013-2014 || Tohoku Free Blades ||Asia League ||42 ||26 ||26 ||52 ||48 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2014-2015 ||Tohoku Free Blades ||Asia League ||48 ||22 ||49 ||71 ||48 ||7 ||10 ||4 ||14 ||4
|-
|2015-2016 ||Tohoku Free Blades ||Asia League ||27 ||10 ||16 ||26 ||16 ||5 ||2 ||3 ||5 ||2
|-
|2016-2017 ||Tohoku Free Blades ||Asia League ||46 ||17 ||38 ||55 ||26 ||5 ||3 ||1 ||4 ||2
|-
|2017-2018 ||Tohoku Free Blades ||Asia League ||28 ||10 ||15 ||25 ||38 ||4 ||2 ||0 ||2 ||4
|-
|2018-2019 ||Tohoku Free Blades ||Asia League ||34 ||12 ||16 ||28 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 ||Tohoku Free Blades ||Asia League ||36 ||3 ||10 ||13 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-

Internationales 

|2002 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde junior div. 2 || 4 || 1 || 1 || 2 || 0 ||align="left"|
|- 
|2003 ||align="left"| Japon ||align="left"| Championnat du monde junior || 5 || 2 || 0 || 2 || 4 ||align="left"|
|-
|2007 ||align="left"| Japon ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 2 || 0 || 2 || 4 ||align="left"|
|-
|2008 ||align="left"| Japon ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 0 || 1 || 1 || 2 ||align="left"|
|-
|2009 ||align="left"| Japon ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 0 || 1 || 1 || 6 ||align="left"|
|- 
|2010 ||align="left"| Japon ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 2 || 2 || 4 || 10 ||align="left"|
|- 
|2011 ||align="left"| Japon ||align="left"| Jeux asiatiques d'hiver || 4 || 5 || 9 || 14 || 0 ||align="left"| Médaille d'argent
|- 
|2012 ||align="left"| Japon ||align="left"| Championnat du monde div. IA || 5 || 1 || 2 || 3 || 4 ||align="left"|
|- 
|2013 ||align="left"| Japon ||align="left"| Championnat du monde div. IA || 5 || 2 || 2 || 4 || 6 ||align="left"|
|- 
|2014 ||align="left"| Japon ||align="left"| Championnat du monde div. IA || 5 || 0 || 3 || 3 || 0 ||align="left"|
|- 
|2015 ||align="left"| Japon ||align="left"| Championnat du monde div. IA || 5 || 1 || 2 || 3 || 2 ||align="left"|
|- 
|2016 ||align="left"| Japon ||align="left"| Championnat du monde div. IA || 5 || 0 || 1 || 1 || 2 ||align="left"|
|- 
|2017 ||align="left"| Japon ||align="left"| Championnat du monde div. IB || 5 || 3 || 1 || 4 || 2 ||align="left"|
|- 
|2017 ||align="left"| Japon ||align="left"| Jeux asiatiques d'hiver || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 ||align="left"|
|- 
|2018 ||align="left"| Japon ||align="left"| Championnat du monde div. IB || 5 || 0 || 1 || 1 || 6 ||align="left"|
|- 
|2019 ||align="left"| Japon ||align="left"| Championnat du monde div. IB || 4 || 0 || 0 || 0 || 2 ||align="left"|

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en octobre 1983
Naissance à Sapporo
Joueur international japonais de hockey sur glace
Joueur des Seibu Prince Rabbits
Joueur du ESV Kaufbeuren
Joueur des Tōhoku Free Blades
Attaquant de hockey sur glace